Улица Качинского — улица в ряде городов мира. Названа в честь президента Польши Леха Качинского (1949—2010), трагически погибшего в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года. В Польше — Улица Леха Качинского ().

Грузия 
 Улица Леха Качинского () — в Тбилиси.

Литва 
 Улица Леха Качинского в Вильнюсе

Молдавия 
 Улица Качинского — в Кишинёве.

Польша 
 Улице Леха Качинского в Гданьске вернули старое название «Домбровшчакув».
 Улица Леха Качинского в Лодзи
 Улица Леха Качинского в Сельдце

Украина 
 Улица Качинского в городе Буча (Киевская область), бывшая улица Чкалова
 Улица Качинского в Житомире (ранее часть улицы Черняховского)
 Улица Качинского в Одессе (ранее часть Польской улицы).
 Улица Качинского в городе Хмельницкий, бывшая улица Урицкого